Der Wettbewerb im Florettfechten der Mädchen im Rahmen der  Fechtwettbewerbe der Olympischen Jugend-Sommerspiele 2018 in Buenos Aires wurden am ersten Tag der Spiele, dem 7. Oktober im Africa Pavilion des Olympic Park (Parque Olímpico de la Juventud) durchgeführt.

Den Titel gewann Yūka Ueno aus Japan. Sie gewann den Titel überlegen und konnte im Turnierverlauf alle Kämpfe für sich entscheiden. In einem eng umkämpften Finale besiegte sie die Italienerin Martina Favaretto. Ueno bezwang schon im April des Jahres Favaretto im Finale der Junioren-Weltmeisterschaften. Bronze sicherte sich die US-Amerikanerin May Tieu überaus knapp gegen die Venezolanerin Anabella Acurero die erste Medaille der Jugendspiele 2018 für die USA. Bei den Kadetten-Weltmeisterschaften 2018 einen Tag nach den Juniorenweltmeisterschaften gewann Ueno im Finale gegen Tieu und Favaretto. Aus dem deutschsprachigen Raum waren keine Teilnehmer am Start.

Ergebnisse

Pool-Runde

Pool 1

Pool 2

Platzierungsrunde

Endergebnis

Weblinks 

 Offizielles Ergebnisbuch für Fechten der Olympischen Sommerjugendspiele 2018 in Buenos Aires (englisch) (pdf)
 Bericht auf der Webseite des Weltverbandes FIE (englisch)

Anmerkungen 

Fechten
2018